Финал Кубка шотландской лиги 1966 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1966/67, состоявшийся 29 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Селтик». Победителями в этом дерби «Old Firm» стали «кельты», переигравшие «джерс» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил игрок «бело-зелёных» Бобби Леннокс. Завоевание трофея ознаменовало начало самого успешного сезона в истории «Селтика» — в футбольном году 1966/67 «кельты» выиграли все важнейшие футбольные соревнования Шотландии (чемпионат, национальный Кубок и Кубок лиги), а в самом конце сезона стали лучшей командой Старого Света, победив в Кубке европейских чемпионов.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на Soccerbase.com

1966
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1966 году
Спорт в Шотландии в 1966 году
Спортивные соревнования в Глазго
События 29 октября
Октябрь 1966 года